Па́вел Геннадьевич Чесно́вский (; 4 марта 1986, Минск, СССР) — белорусский футболист, вратарь клуба «Шахтёр» (Солигорск).

Карьера

Клубная 
Первый тренер — С. В. Кашкан. Первым клубом является минская «Смена». В высшей лиге ЧБ дебютировал играя за «Витебск». Выступал за латвийские клубы «Вентспилс» и «Транзит», борисовский БАТЭ. Участник групповых этапов Лиги Европы (2009, в составе Вентспилса) и Лиги чемпионов (2011, в составе БАТЭ). В начале января 2012 перешёл в жодинское «Торпедо-БелАЗ», где стал основным вратарём. В июле 2013 года получил травму, из-за которой выбыл до ноября. В начале сезона 2014 вернул место в стартовом составе.

В январе 2015 года продлил контракт с «Торпедо-БелАЗ». В сезоне 2015 закрепился в качестве основного вратаря жодинцев. В январе 2016 года покинул клуб.

Вскоре после ухода из «Торпедо-БелАЗ» подписал контракт с дебютантом белорусской Высшей лиги — клубом «Городея». В составе «Городеи» был основным вратарём, в сезоне 2016 провёл от начала до конца все 30 матчей чемпионата. В январе 2017 года по окончании контракта покинул команду и вскоре стал игроком «Минска», где также стал первым номером. В декабре 2017 года покинул столичный клуб.

В начале 2018 года присоединился к солигорскому «Шахтёру» и в феврале подписал контракт. Стал вторым вратарём команды после Андрея Климовича, в сезоне 2018 сыграл в двух матчах чемпионата Белоруссии и в одном кубковом. В январе 2019 года продлил контракт с солигорским клубом. С августа 2019 года, после перехода Климовича в российский «Оренбург», стал основным вратарём солигорской команды. В октябре 2019 года продлил контракт до конца 2021 года.

В сборной 
Играл за молодёжную сборную Белоруссии. Участник молодежного чемпионата Европы (2009).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БАТЭ
 Профиль на сайте Worldfootball
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Транзит»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск